Línea 156 puede referirse a:

 Línea 156 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 156 de autobuses del EMT de Madrid.
 Línea 156 de ómnibus de Montevideo.